Název Hracholusky má více míst:
 Hracholusky (okres Prachatice) – obec v okrese Prachatice
 Hracholusky (okres Rakovník) – obec v okrese Rakovník
 Hracholusky (Úlice) – část obce Úlice v okrese Plzeň-sever
 Vodní nádrž Hracholusky – přehrada na Mži s hrází u vsi Hracholusky části obce Úlice
 Hracholusky (Roudnice nad Labem) – část města Roudnice nad Labem v okrese Litoměřice, v níž se nachází zastávka Roudnice nad Labem-Hracholusky na trati 096

Externí odkazy